Grip kan syfta på:

 Grip – ett mytologiskt djur
 Grip (efternamn) – ett svenskt efternamn
 Grip (adelsätter) – flera svenska adelsätter
 Huset Grip – en fursteätt i Pommern
 Grip (ö) – en ö norr om  Kristiansund i Norge
 Fågel Grip – ett fartyg

Se även 
 Gripande – en form av frihetsberövande
 Gripen – flera
 Grips – hamnarbetarverktyg